Bubenheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Friederike Bubenheimer-Erhart (* 1966), deutsche Klassische Archäologin und Sachbuchautorin
 Ulrich Bubenheimer (* 1942), deutscher Theologe, Kirchenhistoriker und Hochschullehrer